Olaszország
Pordenone, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
Pordenone megye, megye Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban